Cerclage peut désigner:
 Cerclage (arbre)
 Cerclage de l'artère pulmonaire

Cercle ou cerclage, pièce formant cercle 

Cercle à tonneau. Un cercle de fer. Faire des cercles. Vendre des cercles. Un tonneau qui a rompu ses cercles. Vin en cercles. Il se dit en général de toute pièce de métal ou d'autre matière, formant un cercle, qu'on met autour d'une chose pour la serrer, la lier ou l'orner. Mettre un cercle de fer à une colonne, à une poutre, pour l'empêcher d'éclater. Cercle de pompe. Cercle de cabestan. Boîte à cercle d'or. Cercle d' écaille, d'ivoire(Le Dictionnaire de l'Académie française. Sixième Édition. T.1.1835). « Cercle » était d'un usage plus courant que « cerclage ».
 Cerclage (tonnellerie)
 Cerclage (charronnerie)
 Cerclage de citernes
 Cerclage du Mont d'Or